Caroline Garcia e Kristina Mladenovic erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová hanno sconfitto Lucie Hradecká e Kateřina Siniaková con il punteggio di 6-1, 4-6, [10-7].

Teste di serie 

  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (campionesse)
  Andrea Hlaváčková /  Sania Mirza (secondo turno)

 Chan Hao-ching /  Latisha Chan (primo turno)
 Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (finale)

Alternate 
  Danka Kovinić /  Aleksandra Krunić (primo turno)

Wildcard 

  Elizabeth Halbauer /  Sofia Kenin (primo turno)

 Jelena Janković /  Andrea Petković (ritirate)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Volvo Car Open 2017